El proyecto Venus puede referirse a:

The Venus Project, el proyecto fundado por Jacque Fresco y Roxanne Meadows en Venus, Florida.
El proyecto Venus, proyecto científico internacional del siglo XVIII para conocer las distancias entre los astros del sistema solar.